Турнир в группе С2 в рамках 59-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в ЮАР.

Турнир

Предварительный раунд

Группа A

Итоговая таблица

Группа В

Итоговая таблица

Матч за 9 место

Матчи за 5-8 места 
(с учетом личных встреч предварительного раунда)

Итоговая таблица

Финальный раунд 
(с учетом личных встреч предварительного раунда)

Итоговая таблица 

+ по лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб

Итоговое положение команд

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1995
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1995
 Группа С1 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1995

Ссылки 
 
 

Март 1995 года
Спорт в ЮАР в 1995 году
3
Международные соревнования по хоккею с шайбой в ЮАР
Хоккей